Талзинтан има више значења:

 Талзинтан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Талзинтан (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Талзинтан (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику